Flahault ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Flahault (1852–1935), französischer Botaniker
 Pierre Flahault (1921–2016), französischer Autorennfahrer

siehe auch: Flahaut